Іоланда:
 Іоланда Анжуйська (1428—1483) — герцогиня Лотарингії з 1473 року і Бару з 1480 року.
  (1384—1442) — номінальна «королева чотирьох королівств» (Арагон, Сицилія, Єрусалим, Неаполь).
 Іоланда Балаш — (після одруження — Іоланда Сотер; 1936—2016) — румунська легкоатлетка, перша в історії дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту (як серед жінок, так і серед чоловіків), багаторазова рекордсменка світу.
 Іоланда (графиня Неверу) (1248 — 1280) — графиня  з 1262 року.
  (1263—1322) — графиня де Монфор з 1311, королева-консорт королівства Шотландія.
 Іоланда де Ено (1175—1219) — імператриця Латинської імперії з 1217 року.
 Іоланда Монферратська (бл. 1274—1317) — візантійська імператриця.
 Іоланда Савойська (1901—1986) — старша дочка короля Італії Віктора Еммануїла III.
 Іоланда Угорська (бл. 1215—1253) — угорська принцеса з династії Арпадів.
 Іоланда Французька (1434—1478) — Герцогиня Савої, дочка КарлаVII, короля Франції.

Див. також 
 Іоланта (опера)
 Іоланта (ім'я)